Авъл Манлий Торкват (Aulus Manlius Torquatus; Atticus) може да се отнася за:

 Авъл Манлий Торкват (консул 164 пр.н.е.)
 Авъл Манлий Торкват Атик, консул 244 и 241 пр.н.е.